Грандићи могу бити:

 Грандићи (Фоча), насељено мјесто у општини Фоча, Република Српска, БиХ
 Грандићи (Барбан), насељено мјесто у општини Барбан, Истра, Република Хрватска